Guillermic est un patronyme porté par :

 Garance Le Guillermic (née en 1997), actrice française ;
 Placide Guillermic (1788-1873), alias , curé et chanoine catholique français.